El término Fania puede hacer referencia a:
Fania, cantante española.
Fania Records, sello discográfico.
Fania All-Stars, agrupación de salsa y música latina, originaria de Nueva York.
Fania All-Stars (1975), álbum recopilario bajo el sello de Island Records.
Idioma Fania, idioma de Chad.
Fania, género de heteróceros (polillas).